É la prima edizione del torneo, delle tre previste nel calendario ATP Challenger Tour 2021.

In finale Guillermo Durán / Andrés Molteni hanno sconfitto Tomislav Brkić / Nikola Ćaćić con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Santiago González /  Divij Sharan (primo turno)
  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (primo turno)

  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (finale) 
  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (primo turno)

Wildcard 

  Hamad Međedović /  Marko Topo (primo turno)
  Viktor Troicki /  Miljan Zekić (primo turno)

<ol start="3">
  Marko Miladinović /  Marko Tepavac (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Serbia Challenger Open 2021